Huang Tingting – cantante idol cinese
 Shao Tingting – ex cestista cinese
 Jiang Tingting – sincronetta cinese

Pagine correlate 
 Liu Tingting